Edward River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Edward River (Murray River), ein Seitenarm des Murray River in New South Wales
 Edward River (Queensland)